Arita steht für:

 eine Stadt in der Präfektur Saga: Arita (Saga)
 Porzellan aus dieser Stadt: Imari-Porzellan
 einen Film von Shunji Iwai: Arita (Film)

Arita ist der Familienname folgender Personen:

 Arita Hachirō (1884–1965), japanischer Diplomat und Politiker
 Isao Arita (* 1926), japanischer Mediziner
 José Tomás Arita Valle (* 1948), honduranischer Jurist, Präsident der honduranischen Gerichtshofes
 Kōki Arita (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Ryo Arita (* 1999), japanischer Fußballspieler